Termenul „Inconștient” se poate referi la:

Persoană, care și-a pierdut cunoștința, (în comă) care ca urmare a unei stări patologice, nu este conștient, care nu știe ce face..
Persoană, care nu are o atitudine conștientă față de realitatea înconjurătoare; fără minte, fără judecată,  nu-și dă seama, acționează involuntar, automat, instinctiv, mecanic.  
Stare de inconștiență, care este o activitate psihică a omului de care el nu-și dă seama, totalitate a fenomenelor psihice care scapă conștiinței.

Vezi și
Conștiență, o stare corticală particulară, caracterizată printr-o sensibilitate specială.
Subconștient

Psihanaliză